Крейсер Орай (, Материнський корабель Орай) — це вигаданий міжгалактичний військовий корабель раси Орай у всесвіті Зоряних брам. Цими кораблями здійснювався Хрестовий похід Орай в Чумацькому Шляху.

Обзор 
Це білі судна — одні з найбільших бойових космічних кораблів, з якими коли-небудь стикалися Тау'рі. Ці кораблі набагато більші крейсерів землян класу «Дедал» і Ха'таків Гоа'улдів. Зовні кораблі овальної форми, зі сферою всередині, що світиться яскравим білим світлом. У кормі судна встановлено два двигуни. Незважаючи на великі розміри, кораблі здатні приземлятися на поверхню планети.

Після їх завершення Пріори активували крейсери під час Церемонії Активації на верфях. Кораблі управляються безпосередньо Пріором, який веде команду бійців армії Орай. Крейсери Орай менші, ніж крейсери Лантійців класу Аврора, Атлантиди і вуликів Рейфів, але в той же час він приблизно того ж розміру, що й лінкори азгардів класу О'Нілл.

Історія 
Після того, як Земля вперше зіткнулася з Орай, Досай наказав побудувати кораблі для того, щоб почати Хрестовий похід. Приблизно через рік були побудовані перші кораблі, і чотири з них незважаючи на спроби саботажу, організовану підпільною організацією проти Орай, були послані через Супер-браму в Чумацький Шлях.

Там вони розбили об'єднаний флот Джаффа, Ток'ра, Люшианского Союзу, Землі та Азгардів. Ця подія увійшла в історію як Битва при P3Y-229. Згодом вони вирушили до Чулаку, планету де жили Джаффа. В цей же час Вала Мал Доран народила Адрію на борту одного з цих кораблів.

Протягом цього часу кораблі Орай здавалися непереможними, знищуючи будь-які перешкоди на своєму шляху.

Деякий час по тому SG-1 заблокували Супер-браму, набравши адресу з Пегаса. У цей час крейсер Орай підійшов до Супер-брами, і при активації був знищений створеним вихором.

Тим часом Джаффа вирішили використати супер-зброю на Дакарі, щоб знищити екіпаж корабля і заволодіти ним. Перша подібна акція пройшла вдало на планеті з населенням 10 000 чоловік. Весь екіпаж і населення планети загинули. SG-1, які були на планеті в той же час, вирішили скористатися такою можливістю і зібрати інформацію про кораблі, але пізніше виявилося, що Адрія пережила атаку (її врятував захисний пристрій у вигляді амулета). Дізнавшись, яку зброю використовували Джаффа, вона, використавши свої здібності, направила свій корабель на Дакару і знищила супер-зброю, увівши таким чином Джаффа в панічний жах.

Наступний контакт з крейсерами Орай стався, коли земляни захищали село на планеті P9C-882, використовуючи Мантію Артура. Незабаром підполковника Саманту Картер під час експерименту з цією технологією перекинуло в паралельний світ, де вона з'ясувала, що крейсери Орай можна знищити за допомогою зброї Стародавніх в Антарктиці. Вона знову використала пристрій Мерліна, але тепер вона зробила невидимою, змістивши по фазі, всю Землю, захистивши планету в альтернативній реальності від повторного нападу Орай.

Коли SG-1, нарешті, знайшли Деніела Джексона (після того, як він був захоплений Адрією і перетворений к Пріора), він пояснив їм його план, відіславши крейсер з включеним Санграалем (зброя, яка могла знищити вознесених Орай) в рідну галактику Орай, тим самим знищивши їх назавжди. План спрацював, але так як Супер-брама була закрита, зі свого боку, Орай змогли відкрити Її зі своєї сторони, надіславши ще шість крейсерів у Чумацький Шлях. Також не було підтверджень того, що Орай загинули. Але все ж SG-1 змогли отримати нову інформацію про кораблі Орай.

Кілька місяців по тому, Азгарди викликали «Одіссей» на свою рідну планету, де передали землянам всі свої знання і технології, в тому числі надали землянам свою останню розробку — нову променеву зброю, яка може пробити щити крейсерів Орай. Після цього азгарди вчинили масове самогубство. Раптово прибули три крейсера Орай і атакували «Одіссей», але, використовуючи нову зброю азгардів, «Одіссей» знищив два з них. Однак крейсери Орай могли відстежити сигнал нового комп'ютерного ядра азгардів і майже знищили «Одіссей». Тільки після відключення нових пристроїв земляни змогли втекти в гіперпросторі. Тепер Тау'рі мали зброю, здатну знищувати крейсери Орай.

Останній контакт з крейсерами Орай стався в рідній галактиці Орай, в той час коли SG-1 шукали Ковчег Правди. У той час на «Одіссей» напали чотири крейсера і ледь не знищили його, але коли Ковчег був активований, ескадра Орай припинила атаку. Після цього нинішній статус флоту Орай невідомий.

Технології

Основні системи

Контрольна система 
Крейсери Орай управляються за допомогою телепатичного інтерфейсу Пріорами (на зразок того, як Стародавні управляли «Аврора»). Адрія могла керувати кораблем і без використання контрольного крісла.

Крісло управління, встановлене на містку кожного крейсера Орай, управляється через телепатичний інтерфейс, але також доступно для управління за допомогою палиці Пріора, командувача судном. Спинка крісла виконана у вигляді символу «Походження», хоча скоріше це просто елемент декору. На підлокітниках крісла є панель з кнопками. Зовні крісло управління Орай більше схоже на витончений трон, ніж на крісло. Платформа, на якій стоїть крісло, знаходиться посередині містка корабля, а навколо немає більше сидінь для інших членів екіпажу. Перед кріслом є невелике вікно, що дозволяє Пріору бачити, куди він веде корабель, і здійснювати маневри під час боїв.

Контрольне крісло необхідно для вирівнювання судна. Керуючи судном, Пріор необов'язково повинен сидіти в кріслі управління для управління головним знаряддям, - для цього достатньо і посоха, хоча, можливо, все ж потрібно перебувати на п'єдесталі у крісла, щоб робити це.
Ментальний інтерфейс крісла прив'язаний до унікальної фізіології мозку Пріора, тому кораблем може управляти тільки Пріор, або Орай.

Енергетична система 
Енергія для судна поставляється новітнім енергетичним ядром, розташованим у великій кімнаті в середині корабля.

Корабельне енергоядро - основне джерело енергії для крейсера Орай. Воно доступне тільки через вхід у генераторний відсік. Активне енергоядро вивільняє енергію в кільце всередині корабля. Сам генератор представлений у вигляді напівпрозорого кристала. Невідомо, яким чином пристрій генерує енергію, але її цілком достатньо, щоб при вибуху знищити весь корабель. Адрія зазначила, що врятувала життя Деніелу і Валі, коли завадила їм підірвати генератор за допомогою C-4.
Ця розробка також є останньою розробкою Орай, і поки що не відомо, який саме вид енергії генерується пристроєм. Можливо, воно основано на сингулярності (джерело живлення Супер-брами), або бере енергію прямо з Орай (що малоймовірно). Так чи інакше, не було показано ні доказів, ні спростувань жодного принципу роботи генератора. Також цілком можливо, що енергоядро крейсера Орай - це багаторазовий МНТ, через що і має порівняно великі габарити (МНТ Стародавніх має найвигідніше співвідношення габарити/енергоємність, але кожен з них одноразовий).

Наступальні і оборонні особливості

Озброєння 
Основна зброя крейсерів Орай є одним з найпотужніших зразків зброї, із застосуванням якого зіткнулися Тау'рі. При пострілі потужний радіальний потік енергії жовтого кольору випускається з диска-випромінювача на носі корабля. Промінь, випущений цим знаряддям здатний пробити енергощіти кораблів Ґоа'улдів класу Ха'так з одного пострілу і пробити судно наскрізь без істотної втрати енергії. Однак щити азгардів здатні витримати кілька прямих влучень такого променя, але багаторазові часті потрапляння, зрештою, проб'ють і ці щити і знищать корабель. Головному знаряддю крейсера Орай потрібно кілька секунд для перезарядки і, отже, виробництва наступного пострілу. На ранніх стадіях Хрестового походу Орай ця зброя була, можливо, найпотужнішою енергетичною зброєю до створення Азгардами їх променевого знаряддя, яке виявилося таким же ефективним, як і зброя Орай, хоч і не настільки руйнівним на перший погляд.
Єдиний мінус у зброї Орай - це те, що при пострілі енергощіти стають проникними для встановлення з'єднання між кільцевими телепортами і телепортами азгардів. Головне знаряддя управляється Пріором з керуючого крісла на містку (при цьому Пріору достатньо знаходиться поруч з ним). Також зброю, можливо, можна активувати посохом Пріора. (Адрія, правда, могла керувати знаряддям (як і крейсером в цілому) будучи в будь-якому приміщенні крейсера.)

Оборонна система 
З метою захисту кораблі Орай використовують енергетичний щит такий же потужний, як і зброю. Сконструйовані з використанням знань вознесених, щити Орай - одні з найпотужніших, з якими стикалися земляни. Щит здатний витримати пряме попадання будь-якої відомї зброї, за виключення променевої зброї азгардів. Бра'так одного разу спробував протаранити Ха'таком на повній швидкості крейсер Орай, але використаний для тарану Ха'так просто розбився об щит Орай. Тільки непостійний вихор Супер-брами, променева зброя азгардів, супер-зброю на Дакарі і рій дронів можуть пробити щити крейсера Орай. В альтернативній реальності атака четвірки крейсерів на Землю була зупинена зброєю Стародавніх в Антарктиці, але кількість дронів, що потрібна для знищення крейсера, невідома.

Спочатку кораблі Орай здавалися непереможними, але незабаром був знайдений спосіб їх знищити. Під час битви біля P3Y-229 команда «Корольова» виявила, що щити Орай ставали проникними на час пострілу. SG-1 спробували скористатися цим і телепортувати на борт крейсера ядерну бомбу. Бомба телепортувалася, але не вибухнула (можливо Орай володіли технологією захисту від подібного саботажу).

Вперше крейсер Орай був знищений нестабільним вихором Супер-брами, який буквально розламав судно навпіл. Пізніше Азгарди надали Тау'рі їх останню розробку - новітню променеву зброю, яка дозволила «Одіссею» знищити послідовно два з трьох крейсерів Орай, що його атакували.

Системи двигунів

Досвітові двигуни 
Як і будь-яка інша раса, яка освоїла космічні польоти, Орай обладнують свої космічні кораблі досвітовими двигунами. Досвітові двигуни на крейсерах Орай, незважаючи на величезні розміри корабля, дозволяють кораблю дуже швидко переміщуватися у звичайному просторі. Хоча їх швидкість набагато нижче, ніж швидкість субсвітових двигуна лінкора Стародавніх класу «Аврора» - «Трія», який розганявся до 0,99 швидкості світла. Крейсери Орай досить маневрені: при нападі на Чулак крейсер легко змінював напрям для атаки на Ха'так.

Винищувачі Орай, що випускаються з крейсера, також обладнані потужним досвітовим двигуном. Ця система здається набагато більш просунутою, ніж двигуни всіх відомих рас, так як винищувачі Орай демонстрували здатність літати на безпрецедентних швидкостях, можливо, навіть швидше глайдеров смерті Гоа'улдів.

Гіпердвигун 
Гіпердвигун дозволяє судну відкривати підпросторове вікно і рухатися в гіперпросторі. Так судно може перетнути дуже великі відстані, не наражаючись спотворення часу (відносно часу). Гіпердвигуни розрізняються по ефективності по расах: деякі швидше за інших. Більшість гіпердвигунів розроблені для подорожей в межах однієї галактики, але деякі, більш просунуті моделі дозволяють перетинати міжгалактичні простори за той же відрізок часу.

Крейсери Орай обладнані гіпердвигунами для ближніх міжгалактичних (усередині локальних груп галактик) польотів. (Крейсери Орай, послані на перехоплення «Одисея», змогли за прийнятний час долетіти до Оріли, нової столиці азгардів у галактиці Аїда. Можливо, вони такі ж швидкі, як і кораблі азгардів.) Але рідна галактика Орай знаходиться досить далеко від Чумацького Шляху. І хоча корабель здатний (ресурси систем дозволяють) на такий дальній переліт, його маршова крейсерська швидкість все ж недостатня, - переліт тривав би рік (за календарем Землі). Тому для швидкого перекидання флоту і військ Орай потрібна Супер-брама.

Інші системи

Транспортні кільця 
Транспортні кільця (кільцевий телепорт, кільця) - це пристрій для транспортування об'єктів і людей, що використовується багатьма расами, хоча спочатку його розробили Альтерани. Кільцевий телепорт - це свого роду попередник транспортного променя Стародавніх.

Як і Ха'таки крейсери Орай обладнані кільцевими телепортами, правда, трохи видозміненими, хоча обидві версії цілком сумісні. Транспортери Орай зовні білі з люмінесцентною внутрішньою стороною і написами (швидше за все релігійними). Кільця на крейсерах функціонують як і кільцеві транспортери на кораблях Гоа'улдів і крейсерах Тау'рі. За допомогою кільцевих транспортерів солдати армії Орай можуть бути перекинуті без необхідності посадки крейсера або десантного траспорту на планету.

Також за допомогою кільцевого телепорту можна потрапити з корабля Орай на будь-який інший корабель з кільцями. Незважаючи на зовнішні відмінності між двома моделями транспортерів, технічно вони не розрізняються і вільно з'єднуються з кільцями Стародавніх або Гоа'улдів. Так врятувався Деніел Джексон, коли телепортувався на корабель Орай.

Посилання 
 Ori warship  в Stargate Wiki

Технології Зоряних брам
Вигадані космічні кораблі